Уляшкинское се́льское поселе́ние — сельское поселение в составе Каменского района Ростовской области России.

Административный центр поселения — хутор Верхние Грачики.

Административное устройство 
В состав Уляшкинского сельского поселения входят:
 хутор Верхние Грачики;
 хутор Караичев;
 хутор Кочетовка;
 хутор Лопуховатый;
 хутор Нижние Грачики;
 хутор Уляшкин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Ссылки 
Администрация Уляшкинского сельского поселения.

Муниципальные образования Каменского района Ростовской области
Сельские поселения Ростовской области
Приграничные с Украиной районы Российской Федерации